Полина Александровна Емелья́нова (1907—1983) — советская актриса оперетты (сопрано). Заслуженная артистка РСФСР (1947). Лауреат Сталинской премии второй степени (1946).

Биография 
Родилась  в Мелитополе Таврической губернии (ныне — город в Запорожской области Украины), в мещанской семье.

В 1923 году окончила балетную школу Е. И. Мейнгардт со свидетельством «Акробатичка. Солистка балета».

В 1925 году начинает работать в Передвижном театре оперетты И. В. Черномора, затем переходит в опереточную труппу Леонидова, работавшую на Северном Кавказе (амплуа каскадной актрисы). В 1930—1931 годах работала в драматической труппе Севастополя. С 1932 года Емельянова — балерина передвижной опереточной труппы, гастролировавшей в Минске, Витебске, Николаеве, Полтаве и в 1933 году ставшей основой труппы Свердловского театра музыкальной комедии, амплуа — субретка, также исполняла характерные роли.

П. А. Емельянова сыграла все основные роли своего амплуа в классических опереттах, привлекая танцевальностью, лёгкостью и задором. Она обладала чувством комического, умела создавать острые, живые, часто гротескные сценические характеры. Полина Емельянова и её муж, актёр Свердловского театра музыкальной комедии Анатолий Маренич, были одним из самых ярких творческих дуэтов театра.

Скончалась 3 марта 1983 года в Свердловске. Похоронена на Широкореченском кладбище.

Признание и награды 
 Сталинская премия второй степени (1946) — за исполнение роли мадам Нитуш в «Табачном капитане» В. В. Щербачёва
 Заслуженная артистка РСФСР (1947)
 Орден «Знак Почёта» (10.11.1953).

Роли в театре

Свердловский театр музыкальной комедии 
  — Роз Мари Р. Фримля и Г. Стотгардта — Ванда (первый спектакль театра)
  — «Холопка» Н. М. Стрельникова — Полинька
  — «На берегу Амура» Б. А. Александрова — Сима
  — «Табачный капитан» В. В. Щербачёва — мадам Нитуш
  — «Бронзовый бюст» И. Н. Ковнера — Миличка Кротова
  — «Девичий переполох» Ю. С. Милютина — Настасья
  — «Марк Береговик» К. А. Кацман — Затрешина
 «Свадьба в Малиновке» Б. А. Александрова — Гапуся, Яринка
 «Принцесса цирка» И. Кальмана — Каролина
 «Миллион терзаний» И. О. Дунаевского — Шура
 «Трембита» Ю. С. Милютина — Парася Никаноровна
 «Простор широкий» Е. П. Родыгина — Глафира
 «Баядера» И. Кальмана — Мариэтта
 «Сильва» И. Кальмана — Стасси
 «Марица» И. Кальмана — Вожена

Литература 
 Колесников А.,  Коробков С., Иняхин А., Третьякова Е.
Счастливое место. Свердловская музкомедия Георгия Кугушева, Владимира Курочкина и Кирилла Стрежнева. — Екатеринбург: Издательский дом «Автограф», 2018.

Примечания

Ссылки 
 Риф И. Свердловский театр музыкальной комедии. — Свердловск, 1959. — С. 89-91
 Исмаилов В. А. "Вся — огонь и движение // Мелитопольский краеведческий журнал. — 2016. — № 8. — с. 46-47.

Певцы и певицы оперетты
Персоналии:Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии
Похороненные на Широкореченском кладбище